Fabián Alejandro Bazán Corral de Bustos, Marcos Juárez, Córdoba (Argentina); 26 de julio de 1968 también conocido como «PROFEBAZÁN» es un exfutbolista y entrenador argentino. Actualmente, es el Preparador Físico del Cuerpo Técnico de Óscar Pareja en el Orlando City Soccer Club, equipo de la MLS del futbol de los Estados Unidos.

Introducción 

Se formó  en las categorías inferiores del Club Ferro Carril Oeste con Carlos Aimar de entrenador, quien a la postre marcaría su carrera como Entrenador y Preparador Físico, sin embargo jugó a nivel profesional solo hasta la Primera B (Argentina). Varias intervenciones quirúrgicas en sus rodillas hicieron que a muy temprana edad tuviese que retirarse del futbol profesional, por estas circunstancias comienza su carrera como entrenador.

A la edad de 20 años regresa a su ciudad natal Corral de Bustos, donde se inicia como Entrenador de las inferiores del Sporting Club de Corral de Bustos, después de tres meses de trabajo en la institución es nombrado Director Técnico del Primer Equipo, en un periodo de dos años que estuvo al frente como Entrenador principal lograron en dos oportunidades salir Campeón de Liga.

En el Año 1991 el PROFEBAZÀN ve con dificultad llegar a la Primera División de Argentina y dirigir equipos profesionales de alto rendimiento, por lo tanto decide darle un vuelco a su profesión y comienza a prepararse como Preparador Físico de Alto Rendimiento. Sus estudios los realiza  
en el instituto Mariano Moreno de Rosario (Argentina) ISEF Nº 11 para graduarse como Profesor de Educación Física.  

Durante su carrera  preparador físico tuvo innumerables entrenadores importantes como Carlos Salvador Bilardo Campeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol de 1986 y Subcampeón del mundo en la Copa Mundial de Fútbol de 1990 con la Selección Argentina, Carlos Aimar, Roberto Mouzo, Hugo Perotti, Pancho Sa, Ernesto Mastrángelo, Jorge Griffa entrenador reconocido mundialmente por el descubrimientos de talentos del futbol argentino, Abel Alves, Ciriaco Cano, Mundialista en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2009 en Egipto con Cesar Farias y en la actualidad en la Major League Soccer con Óscar Pareja estos entrenadores de gran trayectoria han marcado su carrera convirtiéndolo en uno de los mejores Preparadores físicos de Sudamerica y Centroamerica.
El PROFEBAZAN, también es Entrenador Nacional de Futbol (AFA Argentina), a estudiado 2 años en España también como Entrenador (colegio de Extremadura), también a completado la Carrera de <gerente de >Empresas Deportivas en España, y últimamente es graduado en USA de Performance Enhancement Specialist. Trayectoria 

 Preparador físico 

 Club Atlético Rosario Central 

En el Año 1993 el Profesor Carlos Aimar le hace un llamado para que lo acompañe en su cuerpo Técnico como preparador físico en el Club Rosario Central de la Primera División de Argentina.

 Logroñés Club de Fútbol Carlos el "CAI" Aimar  es contratado para dirigir al Club español Logroñés Club de Fútbol de la Primera División de España de la temporada 1993-94  de fútbol y Fabián Bazán lo acompaña como asistente técnico y al Profesor Enrique Polola como preparador físico, terminando en ese torneo en la decimosexta (16) posición.

 Club Atlético Lambert 

En el Año 1995 regresa al país y dirige al Club Atlético Lambert de Monte Maíz en el Torneo Regional Federal de Córdoba.
 Club Atlético Boca Juniors 

Para el Año 1996 el PROFEBAZAN comienza a trabajar como Director General de las inferiores del Club Atlético Boca Juniors, donde tenía a su cargo las categorías 6.ª, 5ta, 4ta y 3ra categoría del fútbol argentino trabajando conjuntamente con el profesor Jorge Griffa uno de los entrenadores que más promovió a jugadores como: Jorge Valdano, Américo Gallego, Gabriel Batistuta entre otros, a lo largo del proceso alterno con Francisco Sá en una primera etapa y con Carlos María García Cambón en una segunda etapa convirtiéndose con 26 años en el preparador físico más joven en sentarse en el banco del Primer Equipo trabajando con jugadores de la talla de Diego Maradona, también trabajo con Carlos Salvador Bilardo Seleccionador Argentino, con Héctor "Bambino" Veira y con el entrenador más exitoso de Club Atlético Boca Juniors Carlos Bianchi. Durante los tres (3) años que estuvo en el Club Atlético Boca Juniors adquirió gran experiencia en el desarrollo en las categorías formativas del CLUB y sobre todo estar muy cerca de Julio Santella preparador físico de Carlos Bianchi se convertiría en un gran influyente en muchos aspectos de su carrera.

 Club Deportivo Badajoz 

El Club Deportivo Badajoz lo contacta a finales del año 1998 y le ofrecen ser el preparador físico durante las siguientes temporadas 1998-99, 1999-2000 y 2000-01, durante su etapa en el Club adquiriría la ciudadanía española.

 Pumas de la UNAM 

En el Año 2002 viaja al País de Mexico por una invitación de Hugo Sánchez para trabajar junto a él en el Universidad Nacional después de casi seis (6) meses no llegó a ningún acuerdo contractual con el Club que al final se descantaron por otro profe.

 San Luis Fútbol Club 

Después del episodio en el club de Hugo Sánchez se incorpora al San Luis Fútbol Club como preparador físico en el cuerpo técnico de Abel Alves en el San Luis Fútbol Club

 Club Deportivo Mineros de Guayana 

En enero del 2005 lo contacta el profesor Raúl Cavalleri para ser parte de un proyecto en Club Deportivo Mineros de Guayana de la Liga de Fútbol Profesional de Venezuela, en esa etapa Raúl Cavalleri inesperadamente tuvo que dejar el equipo por malos resultados, el club le solicita a Raúl Cavalleri que le permita a Fabián Bazán continuar en el Club mientras incorporaban un nuevo técnico, en octubre de ese año el Club Deportivo Mineros de Guayana contrata a Cesar Farias donde conoce a Fabián Bazán y le permite quedarse en su Cuerpo Técnico donde logran entrar en la Copa Sudamericana de 2006, La capacidad demostrada y profesionalismo le permite al PROFEBAZÁN formar parte del grupo de trabajo de Cesar Faiás por varios Años.

 Deportivo Anzoátegui Sport Club 

Para la temporada 2007-2008 de la Primera División del Fútbol profesional Venezolano Cesar Farias y su Cuerpo Tecnico asumen el Deportivo Anzoátegui hasta finalizar el Torneo Apertura a mediados de diciembre de 2007, logran el sub campeonato nacional disputado con el Caracas Fútbol Club en un polémico reclamado en la mesa técnica de la FVF. Con el Deportivo Anzoátegui se lograron (7 victorias 3 empates) manteniendo una racha de 10 partidos seguidos sin conocer la derrota .

 Selecciones Nacionales 

En enero del 2008 Cesar Farias asume la Selección de fútbol de Venezuela absoluta y su categoría Sub 20 después de ser nombrado por la Federación Venezolana de Fútbol Entrenador en diciembre del año 2007,  Una vez más forma parte del cuerpo técnico Cesar Farias como su preparador físico, estuvieron durante ocho (8) años hasta que Cesar Farias anuncia su renuncia como Seleccionador Nacional de Venezuela.

El proceso de Cesar Farias dirigen a la Selección de fútbol sub-20 de Venezuela en el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-20 de 2009 organizado por Conmebol en Venezuela y se logra la clasificación al mundial de fútbol por primera vez en la historia. que participaría en la Copa Mundial de fútbol Sub 20 de 2009 que se realizó en Egipto, llegando a octavos de final donde cedieron ante los Emiratos Árabes Unidos con marcador de (2-1). 
 
La Selección de fútbol sub-20 de Venezuela ese mismo Año como preparación al Mundial Sub-20, participan  en el Torneo Internacional de Fútbol Sub-20 de la Alcudia en la cual consiguió el subcampeonato.

Participó en las Eliminatorias Sudamericanas por Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2010 donde se consiguieron sumar 22 puntos en una muy competitiva eliminatoria, la Selección de fútbol de Venezuela luchó hasta el final su Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 donde la selección culminó en el sexto lugar de la clasificación.

En la Copa América 2011,  alcanzó las semifinales por primera vez en la historia del futbol para Venezuela, fue derrotado por la Selección de futbol de Paraguay en semifinales por vía de los penales, la Selección de fútbol de Venezuela terminaría en la cuarta posición después de caer frente a la Selección de fútbol del Perú por (4-1), siendo hasta ho la mejor participación hasta el momento.

El 30 de noviembre de 2013, culminado la eliminatoria, Cesar Farías anunciaría su renuncia a la Selección de fútbol de Venezuela.

 Xolos de Tijuana 

Una vez confirmada la salida de Cesar Farias y todo su cuerpo técnico de La Selección de fútbol de Venezuela, se confirma la contratación su como el nuevo DT del Club Tijuana de la Liga MX. Llega con el cuerpo técnico al equipo alcanzó las semifinales de la Concachampions eliminando a club Los Ángeles Galaxy en los cuartos de final. Clasificando también a la Liguilla en su primera temporada en México.

 FC Dallas 

Para el Año 2015 se convierte en el preparador físico Óscar Pareja uniéndoselas a su cuerpo técnico en el FC Dallas de Texas equipo donde además esta su hermano JOSEMA Bazán es el primer asistente del equipo más antiguo de la Major League Soccer. Su trabajo potencia con su experiencia al FC Dallas. En la etapa que llega al FC Dallas potencia la parte física del club llegando a  lograr cosas importantes como la copa U.S. Open Cup en el Año 2016, ganaron la conferencia Oeste del 2016, convirtiéndose en 2016 Major League Soccer season ganando el Supporters' Shield premio que se le entrega al equipo con mejor Record de la temporada; ese año del 2016 estuvieron cerca de convertirse en el primer equipo en la historia en ganar todos los torneos y premios organizados por la Major League Soccer

 Club Tijuana 
En julio de 2018 regresa a Tijuana para incorporarse al equipo Xolos de Tijuana de la Primera División de México, pero en esta oportunidad llega de la mano de Óscar Pareja quien llega a la dirección técnica con todo su cuerpo técnico, en ese periodo juegan la recién creada Leagues Cup 2019 un torneo amistoso de eliminación directa a partido único y donde pierden en cuartos de final frente a Los Angeles Galaxy, pero en el mes de diciembre de 2019 deciden pese a tener un año más de contrato renunciar y retornar a la Major League Soccer para dirigir el Orlando City Soccer Club.

 Orlando City 

Desde enero de 2020 es asistente físico en el Orlando City de la Major League Soccer desde 2020, logrando el subcampeón en el torneo MLS is Back una competición que se realizó a puerta cerrada en el Complejo ESPN Wide World of Sports en el Walt Disney World Resort en Bay Lake, Florida,  por la temporada 2020 de la Major League Soccer para marcar el regreso de la liga durante la pandemia del COVID-19.

 Clubes 
 Torneos Nacionales 

 Copas Nacionales 

 Premio Supporters' Shield MLS 

 

 Torneos Internacionales 

 Selecciones Nacionales 
 Selección mayor 

 Selecciones Menores 

 Filmografía 
 Charla con Walter Loyola (18/10/2020), FACEBOOK 
 Football Coaches Lyceum PROFEBAZÁN''' (03/06/2021), YOUTUBE

Enlaces externos 
 Sitio web oficial Página Web
 Canal Oficial YouTube 
 Twitter Oficial TWITTER
 Orlando City Soccer Club Página Web
 Livefutbol Orlando LIVEFUTBOL

Referencias 

Preparadores físicos